|-
| 136301 - || || 16 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136302 - || || 17 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136303 - || || 17 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136304 - || || 19 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136305 - || || 19 de gener, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136306 - || || 19 de gener, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136307 - || || 22 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136308 - || || 22 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136309 - || || 22 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136310 - || || 21 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136311 - || || 21 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136312 - || || 21 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136313 - || || 21 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136314 - || || 21 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136315 - || || 23 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136316 - || || 23 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136317 - || || 23 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136318 - || || 21 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136319 - || || 21 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136320 - || || 22 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136321 - || || 24 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136322 - || || 24 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136323 - || || 26 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136324 - || || 22 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136325 - || || 23 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136326 - || || 23 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136327 - || || 22 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136328 - || || 29 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136329 - || || 24 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136330 - || || 28 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136331 - || || 28 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136332 - || || 29 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136333 - || || 16 de gener, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136334 - || || 17 de gener, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136335 - || || 10 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136336 - || || 11 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136337 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136338 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136339 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136340 - || || 10 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136341 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136342 - || || 11 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136343 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136344 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136345 - || || 11 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136346 - || || 13 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136347 - || || 11 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136348 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136349 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136350 - || || 13 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136351 - || || 13 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136352 - || || 11 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136353 - || || 11 de febrer, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136354 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136355 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136356 - || || 14 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136357 - || || 12 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136358 - || || 16 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136359 - || || 16 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136360 - || || 17 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136361 - || || 18 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136362 - || || 16 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136363 - || || 17 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136364 - || || 17 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136365 - || || 9 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136366 - || || 11 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136367 - || || 10 de març, 2004 || Altschwendt || Altschwendt
|-
| 136368 - || || 11 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136369 - || || 15 de març, 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 136370 - || || 14 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136371 - || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136372 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136373 - || || 14 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136374 - || || 15 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136375 - || || 14 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136376 - || || 14 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136377 - || || 17 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136378 - || || 17 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136379 - || || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136380 - || || 16 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136381 - || || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136382 - || || 18 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136383 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136384 - || || 23 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136385 - || || 31 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136386 - || || 17 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136387 - || || 13 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136388 - || || 14 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136389 - || || 19 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136390 - || || 19 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136391 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136392 - || || 11 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136393 - || || 17 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136394 - || || 7 d'octubre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136395 - || || 8 d'octubre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136396 - || || 10 de desembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136397 - || || 15 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136398 - || || 14 de desembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136399 - || || 11 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 136400 - || || 14 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
6